

Pessoas
Elle Macpherson
Gina MacPherson
James Macpherson
Robert MacPherson

Outros
5309 MacPherson
Suspensão MacPherson

Desambiguações de sobrenomes